El título Tenías que ser tú puede referirse a:
It Had to Be You, comedia romántica estadounidense del año 1947 titulada Tenías que ser tú en las versiones en español para España e Hispanoamérica.
It Had to Be You, comedia romántica estadounidense del año 2000 titulada Tenías que ser tú en las versiones en español para España e Hispanoamérica.
Leap Year  comedia romántica estadounidense del año 2010 titulada Tenías que ser tú en la versión en español para España (Propuesta en año bisiesto en la versión para Argentina y Chile).
Tenías que ser tú comedia romántica mexicana dirigida por Luis B. Carranco
It Had to Be You, comedia romántica estadounidense del año 2015 titulada Tenías que ser tú en la versión en español para España.
Tenías que ser tú, telenovela de 1992.
Tenías que ser tú, telenovela de 2018.